Скулкин — русская фамилия.

 Скулкин, Василий Степанович (1911—1991) —  водитель автоколонны № 1311 в г. Йошкар-Оле Марийской АССР, почётный гражданин Йошкар-Олы (1970).
 Скулкин, Владимир Александрович (1932—2006) — советский футболист и тренер.

